Burlington Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Burlington Historic District (Kentucky), NRHP-Nr. 79000961
 Burlington Historic District (New Jersey), NRHP-Nr. 75001124
 Burlington Historic District (West Virginia), NRHP-Nr. 92001660